Belcastel (Aveyron)
Belcastel (Tarn)
ook:
Belcastel-et-Buc, Aude

De naam Belcastel is oud-Frans. In de loop der tijd zijn in het Frans veel klanken veranderd en tegenwoordig zou men Beauchâteau zeggen.